Венгрия на первой летней Универсиаде в Турине (Италия) заняла 4-е место в общекомандном медальном зачёте, завоевав 13 медалей (6 золотых, 5 серебряных, 2 бронзовых). В медальном зачёте по фехтованию сборная Венгрии была первой.

Чемпионами Универсиады стали: Бела Секереш (лёгкая атлетика, мужчины, бег на 1500 метров), Гиула Живицки (лёгкая атлетика, мужчины, метание молота), Георгие Хегедуш (лёгкая атлетика, женщины, метание диска), Кадар (плавание, мужчины, 1500 метров вольным стилем), Иштван Каус (фехтование, мужчины, шпага) и мужская сборная по фехтованию на саблях.

Медалисты

Золото

Серебро

Бронза

Результаты соревнований

Водное поло

Лёгкая атлетика

Плавание

Фехтование 

Венгрия на летних Универсиадах
Страны на летней Универсиаде 1959